Trojaczki (fr. Les Triplés, 2014) – francuski serial animowany wyprodukowany przez wytwórnię SND - M6 Group. Serial wykonany techniką trójwymiarową. Powstał na podstawie serii komiksów stworzonej przez Nicole Lambert w 1983 roku.

Premiera serialu odbyła się we Francji 18 października 2014 na francuskim kanale France 5. W Polsce serial zadebiutował 21 września 2015 na antenie MiniMini+.

Opis fabuły 
Serial opisuje historię trzech bohaterów – dwóch małych chłopców i ich siostry, którzy są trojaczkami, razem tworzą nierozłączne rodzeństwo i choć czasem się kłócą, zawsze mogą na sobie polegać. Każdego dnia trójka dzieci przeżywa codziennie niesamowite i fantastyczne przygody, świetnie się przy tym bawiąc.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie platformy nc+ – Studio Publishing
Wystąpili:
 Anna Gajewska – mama Trojaczków
 Włodzimierz Press – dziadek
 Jarosław Domin – pies Toto
 Maciej Gierczycki – chłopiec w biało-zielonej bluzce
 Robert Tondera –
 lodziarz (odc. 2),
 przestępca (odc. 9),
 miś (odc. 12),
 mężczyzna w parku (odc. 16),
 ratownik (odc. 49, 69),
 narrator w filmie przyrodniczym (odc. 66),
 pan z budki na plaży (odc. 68)
 Klaudiusz Kaufmann –
 koń (odc. 2),
 detektyw (odc. 9)
 Katarzyna Łaska –
 pani Bochenek (odc. 3, 9, 19, 21-23, 31, 34, 46, 48, 65),
 właścicielka psa (odc. 64)
 Grzegorz Drojewski –
 Eliot (odc. 3, 10, 23, 31-33, 36, 52, 56, 65, 71),
 listonosz (odc. 64)
 Julia Kołakowska-Bytner –
 lalka #1 i #3 (odc. 12),
 Flora (odc. 56)
 Joanna Pach-Żbikowska –
 lalka #2 (odc. 12),
 panna Baletka (odc. 22)
 Beata Jankowska-Tzimas –
 sąsiadka (odc. 48, 52-53, 65),
 plażowiczka (odc. 55)
 Cezary Kwieciński
 Monika Wierzbicka
i inni

Lektor: Maciej Gudowski

Spis odcinków

Przypisy 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2014
Seriale telewizyjne zakończone w 2014